|-
|(11501)||1989 UU3|| align=right|14,8|| align=right|2,268|| align=right|0,176|| align=right|3,37|| align=right|3,414||MBA||29. oktober 1989||Kani||Y. Mizuno; T. Furuta
|-
|(11502)||1989 WU2|| align=right|13,1|| align=right|3,093|| align=right|0,193|| align=right|3,01|| align=right|5,438||MBA||21. november 1989||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(11503)||1990 BF|| align=right|13,6|| align=right|2,337|| align=right|0,103|| align=right|4,47|| align=right|3,572||MBA||21. januar 1990||Kani||Y. Mizuno; T. Furuta
|-
|11504 Kazo||1990 BT|| align=right|13,9|| align=right|2,293|| align=right|0,162|| align=right|7,24|| align=right|3,471||MBA||21. januar 1990||Okutama||T. Hioki; S. Hayakawa
|-
|(11505)||1990 DW2|| align=right|12,4|| align=right|3,372|| align=right|0,026|| align=right|1,96|| align=right|6,191||MBA||24. februar 1990||La Silla||H. Debehogne
|-
|11506 Toulouse-Lautrec||1990 ES1|| align=right|14,8|| align=right|2,438|| align=right|0,097|| align=right|6,70|| align=right|3,806||MBA||2. marec 1990||La Silla||E. W. Elst
|-
|(11507)||1990 OF|| align=right|14,0|| align=right|2,663|| align=right|0,294|| align=right|12,15|| align=right|4,346||MBA||20. julij 1990||Observatorij Palomar||E. F. Helin
|-
|11508 Stolte||1990 TF13|| align=right|12,9|| align=right|2,784|| align=right|0,100|| align=right|10,11|| align=right|4,645||MBA||12. oktober 1990||Tautenburg||L. D. Schmadel; F. Borngen
|-
|11509 Thersilochos||1990 VL6|| align=right|10,1|| align=right|5,189|| align=right|0,143|| align=right|18,50|| align=right|11,82||JUT||15. november 1990||La Silla||E. W. Elst
|-
|11510 Borges||1990 VV8|| align=right|12,7|| align=right|2,857|| align=right|0,073|| align=right|15,26|| align=right|4,829||MBA||11. november 1990||La Silla||E. W. Elst
|-
|(11511)||1990 WK2|| align=right|12,9|| align=right|2,725|| align=right|0,186|| align=right|12,60|| align=right|4,499||MBA||18. november 1990||Observatorij Palomar||E. F. Helin
|-
|(11512)||1991 AB2|| align=right|14,0|| align=right|2,268|| align=right|0,125|| align=right|4,03|| align=right|3,414||MBA||11. januar 1991||Observatorij Palomar||E. F. Helin
|-
|(11513)||1991 CE1|| align=right|12,5|| align=right|3,175|| align=right|0,064|| align=right|5,48|| align=right|5,657||MBA||12. februar 1991||Yatsugatake||Y. Kushida; O. Muramatsu
|-
|11514 Tsunenaga||1991 CO1|| align=right|12,2|| align=right|3,020|| align=right|0,026|| align=right|9,82|| align=right|5,248||MBA||13. februar 1991||Sendai Astronomica||M. Koishikawa
|-
|(11515)||1991 CR1|| align=right|12,8|| align=right|3,150|| align=right|0,089|| align=right|7,88|| align=right|5,591||MBA||12. februar 1991||Yorii||M. Arai; H. Mori
|-
|(11516)||1991 ED|| align=right|14,2|| align=right|2,290|| align=right|0,109|| align=right|7,30|| align=right|3,465||MBA||6. marec 1991||Geisei||T. Seki
|-
|(11517)||1991 EA4|| align=right|13,4|| align=right|3,111|| align=right|0,153|| align=right|00,60|| align=right|5,486||MBA||12. marec 1991||La Silla||H. Debehogne
|-
|11518 Jung||1991 GB3|| align=right|13,3|| align=right|3,228|| align=right|0,109|| align=right|00,79|| align=right|5,800||MBA||8. april 1991||La Silla||E. W. Elst
|-
|11519 Adler||1991 GZ4|| align=right|14,8|| align=right|2,395|| align=right|0,157|| align=right|1,67|| align=right|3,706||MBA||8. april 1991||La Silla||E. W. Elst
|-
|11520 Fromm||1991 GE8|| align=right|14,6|| align=right|2,285|| align=right|0,097|| align=right|5,59|| align=right|3,454||MBA||8. april 1991||La Silla||E. W. Elst
|-
|11521 Erikson||1991 GE9|| align=right|13,4|| align=right|3,151|| align=right|0,172|| align=right|2,15|| align=right|5,593||MBA||10. april 1991||La Silla||E. W. Elst
|-
|(11522)||1991 JF|| align=right|14,0|| align=right|2,378|| align=right|0,104|| align=right|6,22|| align=right|3,666||MBA||3. maj 1991||Oohira||T. Urata
|-
|(11523)||1991 PK1|| align=right|13,9|| align=right|2,547|| align=right|0,194|| align=right|14,80|| align=right|4,065||MBA||15. avgust 1991||Observatorij Palomar||E. F. Helin
|-
|11524 Pleyel||1991 PY2|| align=right|14,0|| align=right|2,392|| align=right|0,125|| align=right|9,44|| align=right|3,700||MBA||2. avgust 1991||La Silla||E. W. Elst
|-
|(11525)||1991 RE25|| align=right|14,3|| align=right|2,562|| align=right|0,229|| align=right|7,16|| align=right|4,101||MBA||11. september 1991||Observatorij Palomar||H. E. Holt
|-
|(11526)||1991 UL3|| align=right|13,7|| align=right|2,599|| align=right|0,207|| align=right|10,96|| align=right|4,189||MBA||31. oktober 1991||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(11527)||1991 VU4|| align=right|14,1|| align=right|2,621|| align=right|0,231|| align=right|3,78|| align=right|4,244||MBA||5. november 1991||Kiyosato||S. Otomo
|-
|11528 Mie||1991 XH|| align=right|12,6|| align=right|2,612|| align=right|0,163|| align=right|13,89|| align=right|4,220||MBA||3. december 1991||Yatsugatake||Y. Kushida; O. Muramatsu
|-
|(11529)||1992 BJ1|| align=right|14,1|| align=right|2,686|| align=right|0,246|| align=right|3,96|| align=right|4,402||MBA||28. januar 1992||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|11530 d'Indy||1992 CP2|| align=right|13,6|| align=right|2,786|| align=right|0,014|| align=right|5,87|| align=right|4,649||MBA||2. februar 1992||La Silla||E. W. Elst
|-
|(11531)||1992 DL7|| align=right|13,4|| align=right|2,902|| align=right|0,069|| align=right|2,40|| align=right|4,942||MBA||29. februar 1992||La Silla||UESAC
|-
|(11532)||1992 ER4|| align=right|13,8|| align=right|2,891|| align=right|0,052|| align=right|3,18|| align=right|4,914||MBA||1. marec 1992||La Silla||UESAC
|-
|(11533)||1992 EG6|| align=right|13,0|| align=right|3,007|| align=right|0,095|| align=right|9,75|| align=right|5,215||MBA||1. marec 1992||La Silla||UESAC
|-
|(11534)||1992 EB16|| align=right|13,2|| align=right|2,915|| align=right|0,070|| align=right|1,30|| align=right|4,977||MBA||1. marec 1992||La Silla||UESAC
|-
|(11535)||1992 EQ27|| align=right|14,1|| align=right|2,922|| align=right|0,077|| align=right|1,88|| align=right|4,995||MBA||4. marec 1992||La Silla||UESAC
|-
|(11536)||1992 FZ|| align=right|12,0|| align=right|3,112|| align=right|0,086|| align=right|9,09|| align=right|5,489||MBA||26. marec 1992||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|11537 Guericke||1992 HY6|| align=right|14,9|| align=right|2,194|| align=right|0,146|| align=right|4,99|| align=right|3,248||MBA||29. april 1992||Tautenburg||F. Borngen
|-
|(11538)||1992 OJ8|| align=right|14,2|| align=right|2,296|| align=right|0,133|| align=right|6,76|| align=right|3,478||MBA||22. julij 1992||La Silla||H. Debehogne; Lopez G.; A.
|-
|(11539)||1992 PQ2|| align=right|14,4|| align=right|2,276|| align=right|0,128|| align=right|5,76|| align=right|3,432||MBA||2. avgust 1992||Observatorij Palomar||H. E. Holt
|-
|(11540)||1992 PV3|| align=right|14,4|| align=right|2,299|| align=right|0,162|| align=right|4,18|| align=right|3,486||MBA||5. avgust 1992||Observatorij Palomar||H. E. Holt
|-
|(11541)||1992 SY14|| align=right|14,1|| align=right|2,274|| align=right|0,110|| align=right|7,72|| align=right|3,429||MBA||28. september 1992||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(11542)||1992 SU21|| align=right|11,3|| align=right|3,952|| align=right|0,239|| align=right|6,88|| align=right|7,856||HLD||22. september 1992||La Silla||E. W. Elst
|-
|(11543)||1992 UN2|| align=right|14,7|| align=right|2,387|| align=right|0,199|| align=right|3,04|| align=right|3,688||MBA||25. oktober 1992||Uenohara||N. Kawasato
|-
|(11544)||1992 UD3|| align=right|13,5|| align=right|2,375|| align=right|0,158|| align=right|8,17|| align=right|3,659||MBA||26. oktober 1992||Kiyosato||S. Otomo
|-
|11545 Hashimoto||1992 UE4|| align=right|14,8|| align=right|2,380|| align=right|0,240|| align=right|3,75|| align=right|3,672||MBA||26. oktober 1992||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(11546)||1992 UM6|| align=right|14,0|| align=right|2,336|| align=right|0,185|| align=right|3,73|| align=right|3,571||MBA||28. oktober 1992||Kitami||M. Yanai; K. Watanabe
|-
|11547 Griesser||1992 UP8|| align=right|15,3|| align=right|2,342|| align=right|0,222|| align=right|2,04|| align=right|3,584||MBA||31. oktober 1992||Tautenburg||F. Borngen
|-
|11548 Jerrylewis||1992 WD8|| align=right|13,1|| align=right|2,455|| align=right|0,232|| align=right|24,46|| align=right|3,845||MBA||25. november 1992||Observatorij Palomar||C. S. Shoemaker; D. H. Levy
|-
|(11549)||1992 YY|| align=right|12,4|| align=right|2,533|| align=right|0,090|| align=right|11,42|| align=right|4,030||MBA||25. december 1992||Yakiimo||A. Natori; T. Urata
|-
|(11550)||1993 BN|| align=right|12,9|| align=right|2,668|| align=right|0,135|| align=right|9,52|| align=right|4,357||MBA||20. januar 1993||Oohira||T. Urata
|-
|(11551)||1993 BR3|| align=right|13,7|| align=right|2,618|| align=right|0,100|| align=right|13,13|| align=right|4,234||MBA||21. januar 1993||Oohira||T. Urata
|-
|11552 Boucolion||1993 BD4|| align=right|10,6|| align=right|5,208|| align=right|0,151|| align=right|14,71|| align=right|11,89||JUT||27. januar 1993||Caussols||E. W. Elst
|-
|(11553)||1993 BD6|| align=right|14,2|| align=right|2,639|| align=right|0,059|| align=right|2,35|| align=right|4,287||MBA||27. januar 1993||Caussols||E. W. Elst
|-
|11554 Asios||1993 BZ12|| align=right|10,5|| align=right|5,222|| align=right|0,060|| align=right|13,74|| align=right|11,94||JUT||22. januar 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(11555)||1993 CR1|| align=right|13,4|| align=right|2,672|| align=right|0,103|| align=right|13,66|| align=right|4,366||MBA||15. februar 1993||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(11556)||1993 DV|| align=right|14,0|| align=right|2,610|| align=right|0,185|| align=right|2,52|| align=right|4,215||MBA||21. februar 1993||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(11557)||1993 FO8|| align=right|13,8|| align=right|2,741|| align=right|0,068|| align=right|4,62|| align=right|4,538||MBA||17. marec 1993||La Silla||UESAC
|-
|(11558)||1993 FY8|| align=right|14,1|| align=right|2,790|| align=right|0,088|| align=right|4,31|| align=right|4,658||MBA||17. marec 1993||La Silla||UESAC
|-
|(11559)||1993 FS23|| align=right|14,6|| align=right|2,789|| align=right|0,089|| align=right|2,32|| align=right|4,656||MBA||21. marec 1993||La Silla||UESAC
|-
|(11560)||1993 FU24|| align=right|14,2|| align=right|2,732|| align=right|0,056|| align=right|1,72|| align=right|4,515||MBA||21. marec 1993||La Silla||UESAC
|-
|(11561)||1993 FZ24|| align=right|14,3|| align=right|2,789|| align=right|0,086|| align=right|3,86|| align=right|4,658||MBA||21. marec 1993||La Silla||UESAC
|-
|(11562)||1993 FU33|| align=right|13,6|| align=right|2,755|| align=right|0,088|| align=right|4,64|| align=right|4,573||MBA||19. marec 1993||La Silla||UESAC
|-
|(11563)||1993 FO36|| align=right|13,5|| align=right|2,784|| align=right|0,138|| align=right|9,62|| align=right|4,644||MBA||19. marec 1993||La Silla||UESAC
|-
|(11564)||1993 FU41|| align=right|14,1|| align=right|2,276|| align=right|0,185|| align=right|5,37|| align=right|3,432||MBA||19. marec 1993||La Silla||UESAC
|-
|(11565)||1993 FD51|| align=right|14,5|| align=right|2,677|| align=right|0,239|| align=right|00,56|| align=right|4,379||MBA||19. marec 1993||La Silla||UESAC
|-
|(11566)||1993 FU51|| align=right|14,6|| align=right|2,736|| align=right|0,111|| align=right|7,13|| align=right|4,524||MBA||17. marec 1993||La Silla||UESAC
|-
|(11567)||1993 FF82|| align=right|13,8|| align=right|2,809|| align=right|0,009|| align=right|4,72|| align=right|4,706||MBA||19. marec 1993||La Silla||UESAC
|-
|(11568)||1993 GL|| align=right|12,8|| align=right|2,868|| align=right|0,030|| align=right|2,75|| align=right|4,855||MBA||14. april 1993||Kiyosato||S. Otomo
|-
|11569 Virgilsmith||1993 KB2|| align=right|12,0|| align=right|3,109|| align=right|0,160|| align=right|18,23|| align=right|5,481||MBA||27. maj 1993||Observatorij Palomar||C. S. Shoemaker; D. H. Levy
|-
|(11570)||1993 LE|| align=right|12,9|| align=right|3,022|| align=right|0,086|| align=right|11,96|| align=right|5,253||MBA||14. junij 1993||Observatorij Palomar||H. E. Holt
|-
|11571 Daens||1993 OR8|| align=right|13,9|| align=right|3,069|| align=right|0,240|| align=right|2,88|| align=right|5,376||MBA||20. julij 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|11572 Schindler||1993 RM7|| align=right|15,2|| align=right|2,425|| align=right|0,169|| align=right|00,65|| align=right|3,775||MBA||15. september 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|11573 Helmholtz||1993 SK3|| align=right|12,9|| align=right|3,248|| align=right|0,271|| align=right|2,27|| align=right|5,852||MBA||20. september 1993||Tautenburg||F. Borngen; L. D. Schmadel
|-
|11574 d'Alviella||1994 BP3|| align=right|13,8|| align=right|2,294|| align=right|0,249|| align=right|11,79|| align=right|3,473||MBA||16. januar 1994||Caussols||E. W. Elst
|-
|(11575)||1994 BN4|| align=right|13,9|| align=right|2,307|| align=right|0,150|| align=right|5,71|| align=right|3,504||MBA||31. januar 1994||Farra d'Isonzo||Farra d'Isonzo
|-
|(11576)||1994 CL|| align=right|13,3|| align=right|2,420|| align=right|0,133|| align=right|10,93|| align=right|3,765||MBA||3. februar 1994||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(11577)||1994 CO17|| align=right|14,0|| align=right|2,454|| align=right|0,144|| align=right|4,03|| align=right|3,843||MBA||8. februar 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(11578)||1994 EB|| align=right|14,2|| align=right|2,471|| align=right|0,078|| align=right|6,57|| align=right|3,883||MBA||4. marec 1994||Colleverde||V. S. Casulli
|-
|11579 Tsujitsuka||1994 JN|| align=right|13,6|| align=right|2,588|| align=right|0,200|| align=right|13,62|| align=right|4,162||MBA||6. maj 1994||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|11580 Bautzen||1994 JG4|| align=right|14,4|| align=right|2,436|| align=right|0,132|| align=right|3,10|| align=right|3,802||MBA||3. maj 1994||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|11581 Philipdejager||1994 PK9|| align=right|14,0|| align=right|2,978|| align=right|0,090|| align=right|10,10|| align=right|5,137||MBA||10. avgust 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|11582 Bleuler||1994 PC14|| align=right|13,8|| align=right|2,872|| align=right|0,005|| align=right|00,98|| align=right|4,866||MBA||10. avgust 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|11583 Breuer||1994 PZ28|| align=right|14,2|| align=right|2,984|| align=right|0,143|| align=right|4,81|| align=right|5,153||MBA||12. avgust 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|11584 Ferenczi||1994 PP39|| align=right|13,4|| align=right|3,043|| align=right|0,084|| align=right|9,13|| align=right|5,308||MBA||10. avgust 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(11585)||1994 RB17|| align=right|13,3|| align=right|2,872|| align=right|0,077|| align=right|2,63|| align=right|4,868||MBA||3. september 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(11586)||1994 UA2|| align=right|12,7|| align=right|2,984|| align=right|0,124|| align=right|10,19|| align=right|5,153||MBA||31. oktober 1994||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(11587)||1994 UH2|| align=right|13,0|| align=right|3,154|| align=right|0,204|| align=right|3,13|| align=right|5,600||MBA||31. oktober 1994||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|11588 Gottfriedkeller||1994 UZ12|| align=right|14,2|| align=right|3,187|| align=right|0,161|| align=right|5,98|| align=right|5,690||MBA||28. oktober 1994||Tautenburg||F. Borngen
|-
|(11589)||1994 WG|| align=right|11,9|| align=right|3,372|| align=right|0,063|| align=right|13,54|| align=right|6,191||MBA||25. november 1994||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(11590)||1994 WH3|| align=right|13,0|| align=right|3,156|| align=right|0,177|| align=right|1,97|| align=right|5,606||MBA||28. november 1994||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(11591)||1995 FV|| align=right|14,0|| align=right|2,307|| align=right|0,090|| align=right|4,77|| align=right|3,502||MBA||28. marec 1995||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|11592 Clintkelly||1995 FA7|| align=right|15,7|| align=right|2,228|| align=right|0,141|| align=right|3,97|| align=right|3,324||MBA||23. marec 1995||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|11593 Uchikawa||1995 HK|| align=right|14,5|| align=right|2,216|| align=right|0,094|| align=right|2,60|| align=right|3,297||MBA||20. april 1995||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(11594)||1995 HP|| align=right|14,8|| align=right|2,328|| align=right|0,240|| align=right|3,60|| align=right|3,550||MBA||27. april 1995||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|11595 Monsummano||1995 KN|| align=right|14,4|| align=right|2,259|| align=right|0,074|| align=right|5,00|| align=right|3,394||MBA||23. maj 1995||San Marcello||A. Boattini; L. Tesi
|-
|(11596)||1995 KA1|| align=right|14,5|| align=right|2,375|| align=right|0,233|| align=right|19,84|| align=right|3,659||MBA||26. maj 1995||Catalina Station||T. B. Spahr
|-
|(11597)||1995 KL1|| align=right|13,5|| align=right|2,311|| align=right|0,209|| align=right|22,08|| align=right|3,513||MBA||31. maj 1995||Observatorij Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|11598 Kubík||1995 OJ|| align=right|15,1|| align=right|2,345|| align=right|0,173|| align=right|3,09|| align=right|3,591||MBA||22. julij 1995||Ondřejov||L. Šarounová
|-
|(11599)||1995 QR|| align=right|14,4|| align=right|2,440|| align=right|0,179|| align=right|2,73|| align=right|3,810||MBA||16. avgust 1995||Nachi-Katsuura||Y. Shimizu; T. Urata
|-
|11600 Cipolla||1995 SQ2|| align=right|15,0|| align=right|2,644|| align=right|0,155|| align=right|10,62|| align=right|4,298||MBA||26. september 1995||Stroncone||Stroncone
|-
|(11601)||1995 SE4|| align=right|13,7|| align=right|2,649|| align=right|0,117|| align=right|13,68|| align=right|4,312||MBA||28. september 1995||Church Stretton||S. P. Laurie
|-
|(11602)||1995 ST54|| align=right|14,2|| align=right|2,679|| align=right|0,131|| align=right|10,61|| align=right|4,384||MBA||28. september 1995||Socorro, Nova Mehika||R. Weber
|-
|(11603)||1995 TF|| align=right|14,0|| align=right|2,584|| align=right|0,105|| align=right|15,25|| align=right|4,153||MBA||5. oktober 1995||Kleť||Z. Moravec
|-
|(11604)||1995 UB1|| align=right|13,2|| align=right|2,986|| align=right|0,016|| align=right|8,50|| align=right|5,158||MBA||21. oktober 1995||Višnjan||K. Korlević; V. Brcic
|-
|11605 Ranfagni||1995 UP6|| align=right|14,1|| align=right|2,564|| align=right|0,165|| align=right|13,43|| align=right|4,105||MBA||19. oktober 1995||San Marcello||L. Tesi; A. Boattini
|-
|11606 Almary||1995 UU6|| align=right|16,9|| align=right|2,444|| align=right|0,165|| align=right|5,85|| align=right|3,821||MBA||19. oktober 1995||Mauna Kea||D. J. Tholen
|-
|(11607)||1995 WX1|| align=right|12,9|| align=right|3,181|| align=right|0,157|| align=right|14,44|| align=right|5,672||MBA||16. november 1995||Chichibu||N. Sato; T. Urata
|-
|(11608)||1995 WU4|| align=right|13,9|| align=right|2,698|| align=right|0,195|| align=right|10,81|| align=right|4,431||MBA||18. november 1995||Nachi-Katsuura||Y. Shimizu; T. Urata
|-
|(11609)||1995 XT|| align=right|12,8|| align=right|3,083|| align=right|0,134|| align=right|2,30|| align=right|5,413||MBA||12. december 1995||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(11610)||1995 XJ1|| align=right|12,1|| align=right|3,028|| align=right|0,072|| align=right|8,76|| align=right|5,269||MBA||15. december 1995||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(11611)||1995 YQ|| align=right|13,0|| align=right|2,991|| align=right|0,081|| align=right|11,83|| align=right|5,172||MBA||18. december 1995||Haleakala||NEAT
|-
|11612 Obu||1995 YZ1|| align=right|13,9|| align=right|2,900|| align=right|0,177|| align=right|7,20|| align=right|4,937||MBA||21. december 1995||Kuma Kogen||A. Nakamura
|-
|(11613)||1995 YN4|| align=right|12,7|| align=right|2,984|| align=right|0,116|| align=right|9,43|| align=right|5,155||MBA||23. december 1995||Nachi-Katsuura||Y. Shimizu; T. Urata
|-
|11614 Istropolitana||1996 AD2|| align=right|13,4|| align=right|2,985|| align=right|0,134|| align=right|12,03|| align=right|5,156||MBA||14. januar 1996||Modra||A. Galád; A. Pravda
|-
|11615 Naoya||1996 AE4|| align=right|12,9|| align=right|3,180|| align=right|0,162|| align=right|2,53|| align=right|5,671||MBA||13. januar 1996||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(11616)||1996 BQ2|| align=right|12,0|| align=right|3,410|| align=right|0,070|| align=right|15,19|| align=right|6,295||MBA||26. januar 1996||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(11617)||1996 CL2|| align=right|12,0|| align=right|3,084|| align=right|0,113|| align=right|13,04|| align=right|5,414||MBA||12. februar 1996||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(11618)||1996 EX1|| align=right|12,9|| align=right|3,168|| align=right|0,107|| align=right|16,10|| align=right|5,638||MBA||15. marec 1996||Haleakala||NEAT
|-
|(11619)||1996 GG17|| align=right|13,2|| align=right|2,531|| align=right|0,132|| align=right|6,94|| align=right|4,027||MBA||13. april 1996||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(11620)||1996 OE2|| align=right|14,0|| align=right|2,643|| align=right|0,134|| align=right|13,47|| align=right|4,295||MBA||23. julij 1996||Campo Imperatore||A. Boattini; A. Di Paola
|-
|11621 Duccio||1996 PJ5|| align=right|13,3|| align=right|3,203|| align=right|0,121|| align=right|11,60|| align=right|5,733||MBA||15. avgust 1996||Montelupo||M. Tombelli; G. Forti
|-
|11622 Samuele||1996 RD4|| align=right|13,5|| align=right|2,717|| align=right|0,164|| align=right|13,34|| align=right|4,478||MBA||9. september 1996||San Marcello||A. Boattini; L. Tesi
|-
|11623 Kagekatu||1996 TC10|| align=right|14,6|| align=right|2,221|| align=right|0,098|| align=right|7,10|| align=right|3,310||MBA||8. oktober 1996||Nanyo||T. Okuni
|-
|(11624)||1996 UF|| align=right|14,6|| align=right|2,175|| align=right|0,156|| align=right|1,60|| align=right|3,208||MBA||16. oktober 1996||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|11625 Francelinda||1996 UL1|| align=right|13,7|| align=right|3,038|| align=right|0,071|| align=right|11,71|| align=right|5,294||MBA||20. oktober 1996||San Marcello||L. Tesi; G. Cattani
|-
|(11626)||1996 VW2|| align=right|14,5|| align=right|2,268|| align=right|0,099|| align=right|4,78|| align=right|3,416||MBA||8. november 1996||Church Stretton||S. P. Laurie
|-
|(11627)||1996 VT4|| align=right|14,0|| align=right|2,257|| align=right|0,055|| align=right|4,47|| align=right|3,391||MBA||13. november 1996||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(11628)||1996 VB5|| align=right|13,7|| align=right|2,229|| align=right|0,047|| align=right|6,43|| align=right|3,327||MBA||13. november 1996||Moriyama||Y. Ikari
|-
|(11629)||1996 VY29|| align=right|14,4|| align=right|2,290|| align=right|0,163|| align=right|2,97|| align=right|3,465||MBA||7. november 1996||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(11630)||1996 VY38|| align=right|15,4|| align=right|2,302|| align=right|0,064|| align=right|1,66|| align=right|3,491||MBA||7. november 1996||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(11631)||1996 XV1|| align=right|14,2|| align=right|2,351|| align=right|0,130|| align=right|5,82|| align=right|3,603||MBA||2. december 1996||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(11632)||1996 XB3|| align=right|13,9|| align=right|2,421|| align=right|0,206|| align=right|3,21|| align=right|3,767||MBA||3. december 1996||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(11633)||1996 XG9|| align=right|13,3|| align=right|2,795|| align=right|0,160|| align=right|9,09|| align=right|4,672||MBA||2. december 1996||Uccle||T. Pauwels
|-
|(11634)||1996 XU30|| align=right|14,6|| align=right|2,341|| align=right|0,098|| align=right|9,29|| align=right|3,581||MBA||12. december 1996||Nachi-Katsuura||Y. Shimizu; T. Urata
|-
|(11635)||1996 XQ32|| align=right|14,3|| align=right|2,249|| align=right|0,098|| align=right|3,99|| align=right|3,371||MBA||6. december 1996||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|11636 Pezinok||1996 YH1|| align=right|14,9|| align=right|2,529|| align=right|0,117|| align=right|7,28|| align=right|4,021||MBA||27. december 1996||Modra||A. Galád; A. Pravda
|-
|11637 Yangjiachi||1996 YJ2|| align=right|13,1|| align=right|2,786|| align=right|0,189|| align=right|10,76|| align=right|4,650||MBA||24. december 1996||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(11638)||1997 AH|| align=right|14,1|| align=right|2,462|| align=right|0,180|| align=right|6,27|| align=right|3,863||MBA||2. januar 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(11639)||1997 AO4|| align=right|13,5|| align=right|2,741|| align=right|0,108|| align=right|5,91|| align=right|4,538||MBA||6. januar 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(11640)||1997 AT4|| align=right|14,6|| align=right|2,390|| align=right|0,122|| align=right|5,15|| align=right|3,694||MBA||6. januar 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(11641)||1997 AP12|| align=right|14,1|| align=right|2,771|| align=right|0,070|| align=right|11,66|| align=right|4,612||MBA||7. januar 1997||Nachi-Katsuura||Y. Shimizu; T. Urata
|-
|(11642)||1997 AN21|| align=right|14,0|| align=right|2,571|| align=right|0,131|| align=right|13,17|| align=right|4,121||MBA||13. januar 1997||Nachi-Katsuura||Y. Shimizu; T. Urata
|-
|(11643)||1997 AM22|| align=right|14,3|| align=right|2,453|| align=right|0,261|| align=right|3,43|| align=right|3,841||MBA||8. januar 1997||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(11644)||1997 BR1|| align=right|12,6|| align=right|3,102|| align=right|0,258|| align=right|10,87|| align=right|5,461||MBA||29. januar 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(11645)||1997 BY1|| align=right|13,4|| align=right|2,553|| align=right|0,186|| align=right|12,98|| align=right|4,079||MBA||29. januar 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(11646)||1997 BZ1|| align=right|14,5|| align=right|2,577|| align=right|0,074|| align=right|1,64|| align=right|4,137||MBA||29. januar 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(11647)||1997 BN3|| align=right|13,2|| align=right|3,019|| align=right|0,062|| align=right|2,60|| align=right|5,245||MBA||31. januar 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(11648)||1997 BT3|| align=right|13,1|| align=right|2,851|| align=right|0,022|| align=right|3,11|| align=right|4,814||MBA||31. januar 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(11649)||1997 BR6|| align=right|14,0|| align=right|2,325|| align=right|0,148|| align=right|4,89|| align=right|3,544||MBA||29. januar 1997||Nachi-Katsuura||Y. Shimizu; T. Urata
|-
|(11650)||1997 CN|| align=right|12,5|| align=right|2,459|| align=right|0,255|| align=right|6,35|| align=right|3,854||MBA||1. februar 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(11651)||1997 CY|| align=right|13,5|| align=right|2,807|| align=right|0,010|| align=right|2,82|| align=right|4,702||MBA||1. februar 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|11652 Johnbrownlee||1997 CK13|| align=right|12,6|| align=right|3,111|| align=right|0,114|| align=right|2,91|| align=right|5,487||MBA||7. februar 1997||Sormano||P. Sicoli; F. Manca
|-
|(11653)||1997 CA20|| align=right|13,1|| align=right|3,168|| align=right|0,053|| align=right|10,26|| align=right|5,637||MBA||12. februar 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(11654)||1997 CD20|| align=right|14,6|| align=right|2,519|| align=right|0,183|| align=right|5,10|| align=right|3,998||MBA||12. februar 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(11655)||1997 CC29|| align=right|13,8|| align=right|3,163|| align=right|0,099|| align=right|00,10|| align=right|5,625||MBA||7. februar 1997||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|11656 Lipno||1997 EL6|| align=right|13,1|| align=right|3,221|| align=right|0,066|| align=right|4,01|| align=right|5,779||MBA||6. marec 1997||Kleť||M. Tichý; Z. Moravec
|-
|11657 Antonhajduk||1997 EN7|| align=right|14,6|| align=right|2,289|| align=right|0,192|| align=right|2,55|| align=right|3,463||MBA||5. marec 1997||Modra||A. Galád; A. Pravda
|-
|(11658)||1997 EQ17|| align=right|12,7|| align=right|3,174|| align=right|0,138|| align=right|24,26|| align=right|5,653||MBA||1. marec 1997||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(11659)||1997 EX41|| align=right|13,4|| align=right|2,771|| align=right|0,019|| align=right|2,99|| align=right|4,612||MBA||10. marec 1997||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(11660)||1997 FL2|| align=right|14,4|| align=right|2,454|| align=right|0,178|| align=right|3,14|| align=right|3,845||MBA||31. marec 1997||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(11661)||1997 FK4|| align=right|13,7|| align=right|2,788|| align=right|0,142|| align=right|8,74|| align=right|4,654||MBA||31. marec 1997||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(11662)||1997 GL23|| align=right|13,5|| align=right|3,100|| align=right|0,144|| align=right|5,08|| align=right|5,457||MBA||6. april 1997||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(11663)||1997 GO24|| align=right|11,0|| align=right|5,160|| align=right|0,127|| align=right|14,46|| align=right|11,72||JUT||7. april 1997||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|11664 Kashiwagi||1997 GX24|| align=right|13,0|| align=right|3,176|| align=right|0,085|| align=right|2,74|| align=right|5,658||MBA||4. april 1997||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|11665 Dirichlet||1997 GL28|| align=right|14,1|| align=right|3,268|| align=right|0,157|| align=right|15,84|| align=right|5,907||MBA||14. april 1997||Prescott||P. G. Comba
|-
|11666 Bracker||1997 MD8|| align=right|14,2|| align=right|2,406|| align=right|0,161|| align=right|1,37|| align=right|3,732||MBA||29. junij 1997||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|11667 Testa||1997 UB1|| align=right|14,9|| align=right|2,320|| align=right|0,156|| align=right|4,77|| align=right|3,532||MBA||19. oktober 1997||San Marcello||L. Tesi; A. Boattini
|-
|11668 Balios||1997 VV1|| align=right|11,6|| align=right|5,213|| align=right|0,143|| align=right|4,68|| align=right|11,91||JUT||3. november 1997||Ondřejov||P. Pravec
|-
|11669 Pascalscholl||1997 XY8|| align=right|15,2|| align=right|2,444|| align=right|0,092|| align=right|1,29|| align=right|3,819||MBA||7. december 1997||Caussols||ODAS
|-
|11670 Fountain||1998 AU9|| align=right|12,9|| align=right|3,104|| align=right|0,117|| align=right|00,90|| align=right|5,467||MBA||6. januar 1998||Anderson Mesa||Marc W. Buie
|-
|(11671)||1998 BG4|| align=right|15,0|| align=right|2,394|| align=right|0,147|| align=right|1,13|| align=right|3,703||MBA||21. januar 1998||Nachi-Katsuura||Y. Shimizu; T. Urata
|-
|11672 Cuney||1998 BC15|| align=right|14,7|| align=right|2,331|| align=right|0,190|| align=right|6,06|| align=right|3,558||MBA||24. januar 1998||Haleakala||NEAT
|-
|11673 Baur||1998 BJ19|| align=right|14,8|| align=right|2,225|| align=right|0,088|| align=right|2,33|| align=right|3,318||MBA||26. januar 1998||Farra d'Isonzo||Farra d'Isonzo
|-
|(11674)||1998 BN25|| align=right|14,4|| align=right|2,154|| align=right|0,038|| align=right|1,01|| align=right|3,160||MBA||28. januar 1998||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|11675 Billboyle||1998 CP2|| align=right|14,3|| align=right|2,305|| align=right|0,162|| align=right|2,05|| align=right|3,499||MBA||15. februar 1998||Bedoin||P. Antonini
|-
|(11676)||1998 CQ2|| align=right|14,9|| align=right|2,400|| align=right|0,115|| align=right|1,91|| align=right|3,717||MBA||6. februar 1998||Gekko||T. Kagawa
|-
|(11677)||1998 DY4|| align=right|14,7|| align=right|2,218|| align=right|0,131|| align=right|7,23|| align=right|3,302||MBA||22. februar 1998||Haleakala||NEAT
|-
|11678 Brevard||1998 DT10|| align=right|14,0|| align=right|2,463|| align=right|0,178|| align=right|2,20|| align=right|3,865||MBA||25. februar 1998||Cocoa||I. P. Griffin
|-
|11679 Brucebaker||1998 DE11|| align=right|15,2|| align=right|2,152|| align=right|0,077|| align=right|2,56|| align=right|3,156||MBA||25. februar 1998||Haleakala||NEAT
|-
|(11680)||1998 DT11|| align=right|14,4|| align=right|2,561|| align=right|0,180|| align=right|5,31|| align=right|4,098||MBA||24. februar 1998||Haleakala||NEAT
|-
|(11681)||1998 EP6|| align=right|14,4|| align=right|2,189|| align=right|0,103|| align=right|2,02|| align=right|3,239||MBA||1. marec 1998||Caussols||ODAS
|-
|11682 Shiwaku||1998 EX6|| align=right|14,0|| align=right|2,428|| align=right|0,171|| align=right|3,06|| align=right|3,782||MBA||3. marec 1998||Yatsuka||H. Abe
|-
|(11683)||1998 FO11|| align=right|13,5|| align=right|2,621|| align=right|0,050|| align=right|12,97|| align=right|4,242||MBA||22. marec 1998||Nachi-Katsuura||Y. Shimizu; T. Urata
|-
|(11684)||1998 FY11|| align=right|13,6|| align=right|2,651|| align=right|0,152|| align=right|8,35|| align=right|4,316||MBA||24. marec 1998||Haleakala||NEAT
|-
|11685 Adamcurry||1998 FW19|| align=right|14,8|| align=right|2,371|| align=right|0,097|| align=right|5,06|| align=right|3,650||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(11686)||1998 FU36|| align=right|14,5|| align=right|2,194|| align=right|0,123|| align=right|5,71|| align=right|3,249||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(11687)||1998 FM40|| align=right|14,3|| align=right|2,576|| align=right|0,236|| align=right|1,15|| align=right|4,133||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|11688 Amandugan||1998 FG53|| align=right|14,7|| align=right|2,303|| align=right|0,038|| align=right|3,71|| align=right|3,495||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(11689)||1998 FA56|| align=right|13,9|| align=right|2,555|| align=right|0,039|| align=right|14,82|| align=right|4,084||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|11690 Carodulaney||1998 FV60|| align=right|14,5|| align=right|2,277|| align=right|0,080|| align=right|6,06|| align=right|3,434||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|11691 Easterwood||1998 FO66|| align=right|15,1|| align=right|2,274|| align=right|0,119|| align=right|1,68|| align=right|3,428||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(11692)||1998 FV67|| align=right|13,7|| align=right|3,055|| align=right|0,204|| align=right|4,00|| align=right|5,339||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|11693 Grantelliott||1998 FE69|| align=right|14,3|| align=right|2,413|| align=right|0,103|| align=right|1,87|| align=right|3,747||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|11694 Esterhuysen||1998 FO70|| align=right|14,9|| align=right|2,324|| align=right|0,103|| align=right|3,73|| align=right|3,541||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|11695 Mattei||1998 FA74|| align=right|14,9|| align=right|2,235|| align=right|0,068|| align=right|6,53|| align=right|3,340||MBA||22. marec 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|11696 Capen||1998 FD74|| align=right|14,7|| align=right|2,206|| align=right|0,144|| align=right|3,50|| align=right|3,277||MBA||22. marec 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|11697 Estrella||1998 FX98|| align=right|14,5|| align=right|2,343|| align=right|0,060|| align=right|6,28|| align=right|3,586||MBA||31. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|11698 Fichtelman||1998 FZ102|| align=right|14,6|| align=right|2,337|| align=right|0,124|| align=right|6,63|| align=right|3,571||MBA||31. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(11699)||1998 FL105|| align=right|13,1|| align=right|2,406|| align=right|0,083|| align=right|5,09|| align=right|3,730||MBA||31. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(11700)||1998 FT115|| align=right|13,3|| align=right|2,864|| align=right|0,185|| align=right|4,25|| align=right|4,846||MBA||31. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(11701)||1998 FY116|| align=right|13,5|| align=right|2,697|| align=right|0,152|| align=right|5,25|| align=right|4,428||MBA||31. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|11702 Mifischer||1998 FE117|| align=right|14,8|| align=right|2,313|| align=right|0,120|| align=right|4,07|| align=right|3,516||MBA||31. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|11703 Glassman||1998 FL121|| align=right|14,7|| align=right|2,605|| align=right|0,084|| align=right|1,56|| align=right|4,203||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|11704 Gorin||1998 FZ130|| align=right|15,0|| align=right|2,372|| align=right|0,128|| align=right|7,05|| align=right|3,653||MBA||22. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(11705)||1998 GN7|| align=right|12,4|| align=right|2,640|| align=right|0,192|| align=right|13,87|| align=right|4,289||MBA||2. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(11706)||1998 HV4|| align=right|14,1|| align=right|2,913|| align=right|0,055|| align=right|2,04|| align=right|4,970||MBA||20. april 1998||Višnjan||Visnjan
|-
|11707 Grigery||1998 HW17|| align=right|14,5|| align=right|2,217|| align=right|0,162|| align=right|3,61|| align=right|3,300||MBA||18. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(11708)||1998 HT19|| align=right|15,6|| align=right|2,136|| align=right|0,118|| align=right|2,52|| align=right|3,120||MBA||18. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|11709 Eudoxos||1998 HF20|| align=right|14,7|| align=right|2,604|| align=right|0,110|| align=right|2,77|| align=right|4,202||MBA||27. april 1998||Prescott||P. G. Comba
|-
|11710 Nataliehale||1998 HS34|| align=right|14,7|| align=right|2,438|| align=right|0,076|| align=right|3,19|| align=right|3,807||MBA||20. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|11711 Urquiza||1998 HV50|| align=right|14,0|| align=right|2,369|| align=right|0,108|| align=right|2,91|| align=right|3,646||MBA||25. april 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|11712 Kemcook||1998 HB51|| align=right|14,1|| align=right|2,609|| align=right|0,090|| align=right|3,23|| align=right|4,212||MBA||25. april 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|11713 Stubbs||1998 HG51|| align=right|13,8|| align=right|2,537|| align=right|0,122|| align=right|11,26|| align=right|4,040||MBA||25. april 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|11714 Mikebrown||1998 HQ51|| align=right|13,9|| align=right|2,672|| align=right|0,255|| align=right|3,00|| align=right|4,367||MBA||28. april 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|11715 Harperclark||1998 HA75|| align=right|14,1|| align=right|2,307|| align=right|0,076|| align=right|2,19|| align=right|3,504||MBA||21. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|11716 Amahartman||1998 HY79|| align=right|14,7|| align=right|2,636|| align=right|0,191|| align=right|3,00|| align=right|4,279||MBA||21. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(11717)||1998 HU94|| align=right|12,8|| align=right|3,225|| align=right|0,142|| align=right|1,06|| align=right|5,791||MBA||21. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|11718 Hayward||1998 HD95|| align=right|14,1|| align=right|2,749|| align=right|0,193|| align=right|4,83|| align=right|4,556||MBA||21. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|11719 Hicklen||1998 HT98|| align=right|14,1|| align=right|2,772|| align=right|0,036|| align=right|1,87|| align=right|4,614||MBA||21. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|11720 Horodyskyj||1998 HZ99|| align=right|14,2|| align=right|2,561|| align=right|0,055|| align=right|5,44|| align=right|4,098||MBA||21. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(11721)||1998 HE100|| align=right|13,7|| align=right|2,774|| align=right|0,178|| align=right|9,20|| align=right|4,619||MBA||21. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(11722)||1998 HR115|| align=right|13,0|| align=right|2,987|| align=right|0,104|| align=right|11,36|| align=right|5,162||MBA||23. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(11723)||1998 HT125|| align=right|14,0|| align=right|2,343|| align=right|0,143|| align=right|4,51|| align=right|3,585||MBA||23. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|11724 Ronaldhsu||1998 HH146|| align=right|14,6|| align=right|2,249|| align=right|0,095|| align=right|3,27|| align=right|3,373||MBA||21. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|11725 Victoriahsu||1998 HM146|| align=right|14,2|| align=right|2,808|| align=right|0,055|| align=right|2,03|| align=right|4,705||MBA||21. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|11726 Edgerton||1998 JA|| align=right|13,0|| align=right|3,086|| align=right|0,145|| align=right|8,10|| align=right|5,420||MBA||1. maj 1998||Lime Creek||R. Linderholm
|-
|11727 Sweet||1998 JM1|| align=right|14,2|| align=right|2,382|| align=right|0,049|| align=right|1,83|| align=right|3,677||MBA||1. maj 1998||Haleakala||NEAT
|-
|11728 Einer||1998 JC2|| align=right|14,2|| align=right|2,866|| align=right|0,017|| align=right|3,25|| align=right|4,851||MBA||1. maj 1998||Haleakala||NEAT
|-
|(11729)||1998 KD22|| align=right|12,7|| align=right|3,156|| align=right|0,118|| align=right|2,80|| align=right|5,605||MBA||22. maj 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|11730 Yanhua||1998 KO31|| align=right|14,6|| align=right|2,406|| align=right|0,069|| align=right|4,25|| align=right|3,732||MBA||22. maj 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(11731)||1998 KF47|| align=right|12,8|| align=right|3,226|| align=right|0,151|| align=right|2,50|| align=right|5,793||MBA||22. maj 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(11732)||1998 KX48|| align=right|12,6|| align=right|3,011|| align=right|0,052|| align=right|10,95|| align=right|5,225||MBA||23. maj 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(11733)||1998 KJ52|| align=right|12,7|| align=right|3,161|| align=right|0,012|| align=right|10,43|| align=right|5,618||MBA||23. maj 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(11734)||1998 KM55|| align=right|12,4|| align=right|2,650|| align=right|0,129|| align=right|12,52|| align=right|4,314||MBA||23. maj 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(11735)||1998 KN56|| align=right|13,8|| align=right|3,008|| align=right|0,133|| align=right|3,62|| align=right|5,217||MBA||22. maj 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|11736 Viktorfischl||1998 QS1|| align=right|13,9|| align=right|2,410|| align=right|0,147|| align=right|3,35|| align=right|3,741||MBA||19. avgust 1998||Ondřejov||L. Šarounová
|-
|(11737)||1998 QL24|| align=right|13,7|| align=right|2,430|| align=right|0,028|| align=right|3,87|| align=right|3,787||MBA||17. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(11738)||1998 RK72|| align=right|12,7|| align=right|3,179|| align=right|0,159|| align=right|2,21|| align=right|5,669||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|11739 Baton Rouge||1998 SG27|| align=right|12,3|| align=right|3,934|| align=right|0,252|| align=right|12,11|| align=right|7,803||HLD||25. september 1998||Baton Rouge||Cooney Jr.; W. R.; M. Collier
|-
|11740 Georgesmith||1998 UK6|| align=right|13,9|| align=right|2,907|| align=right|0,019|| align=right|1,42|| align=right|4,954||MBA||22. oktober 1998||Caussols||ODAS
|-
|(11741)||1999 AZ3|| align=right|13,7|| align=right|2,887|| align=right|0,013|| align=right|2,96|| align=right|4,904||MBA||10. januar 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(11742)||1999 JZ5|| align=right|13,8|| align=right|2,795|| align=right|0,013|| align=right|5,60|| align=right|4,672||MBA||7. maj 1999||Nachi-Katsuura||Y. Shimizu; T. Urata
|-
|11743 Jachowski||1999 JP130|| align=right|14,8|| align=right|2,369|| align=right|0,188|| align=right|3,16|| align=right|3,646||MBA||13. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(11744)||1999 NQ2|| align=right|14,8|| align=right|2,332|| align=right|0,221|| align=right|4,39|| align=right|3,560||MBA||9. julij 1999||Oohira||T. Urata
|-
|(11745)||1999 NH3|| align=right|12,7|| align=right|2,702|| align=right|0,180|| align=right|14,20|| align=right|4,440||MBA||13. julij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|11746 Thomjansen||1999 NG4|| align=right|15,1|| align=right|2,210|| align=right|0,186|| align=right|2,06|| align=right|3,286||MBA||13. julij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(11747)||1999 NQ9|| align=right|14,0|| align=right|2,792|| align=right|0,028|| align=right|2,70|| align=right|4,664||MBA||13. julij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(11748)||1999 NT10|| align=right|14,8|| align=right|2,397|| align=right|0,246|| align=right|8,37|| align=right|3,711||MBA||13. julij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(11749)||1999 NZ10|| align=right|13,5|| align=right|2,943|| align=right|0,074|| align=right|00,84|| align=right|5,047||MBA||13. julij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(11750)||1999 NM33|| align=right|12,1|| align=right|3,992|| align=right|0,060|| align=right|2,68|| align=right|7,976||HLD||14. julij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|}

Podatki uporabljeni z dovoljenjem / Data used with permission © IAU: Minor Planet Center.

Seznami asteroidov